Croatoan može značiti:

 Croatoan (otok), otok u Sjevernoj Karolini (SAD)
 Croatoan (SF priča), priča SF-pisca Harlana Ellisona